Tyndarichus är ett släkte av steklar som beskrevs av Howard 1910. Tyndarichus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Tyndarichus